Компьютерная грамотность () — владение минимальным набором знаний и навыков работы на компьютере, использования средств вычислительной техники; понимание основ информатики и значения информационной технологии в жизни общества.

Компьютерная грамотность даёт знания об информационном обществе и компьютеризации, умение и навыки пользования компьютером и личностных качеств, обеспечивающих успешность создания гибридного интеллекта. Позволяет широко использовать компьютер в качестве средства познавательной деятельности, расширяет возможности хранения и предъявления информации, усиливает мотивацию учения, позволяет осуществлять систематический самоконтроль и рефлексию деятельности, выполняет психотерапевтические функции, повышает самочувствие и самоутверждение.

Рассматривается сейчас как умение, такое же необходимое, как умение читать и писать.

В СССР первым, кто стал выступать за идеи преподавания компьютерных технологий, был академик А. П. Ершов, в 1981 году на 3-й Всемирной конференции Международной федерации по обработке информации в Лозанне сделавший доклад под названием «Программирование — вторая грамотность».

Под его руководством была создана Сибирская школа информатики. 

В Российской Федерации в средних учебных заведениях введён (с 1985 учебного года) общий курс «Основы информатики и вычислительной техники».

Примечания

Литература 
 Безрукова В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). — Екатеринбург. 2000.

См.также
ECDL

Информационные технологии
Вычислительная техника и общество
Информатика
Компьютерная грамотность